John Altman ist der Name folgender Personen:

* John Altman (Komponist) (* 1949), britischer Komponist und Dirigent
 John Altman (Schauspieler) (* 1952), britischer Schauspieler
 John Altman (Schriftsteller) (* 1952), US-amerikanischer Kriminalautor